Жак Превер — французький поет і кінодраматург.
 18624 Превер — астероїд.